Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2015 nastoupilo devadesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistek. Obhájkyní titulu byla italská hráčka Flavia Pennettaová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Němka Sabine Lisická, když Italka neproměnila tři mečboly.

Vítězkou dvouhry se stala rumunská světová trojka Simona Halepová, jež ve finále zdolala srbskou turnajovou osmáctku Jelenu Jankovićovou po třísetovém průběhu 2–6, 7–5, 6–4. V probíhající sezóně si připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu WTA Tour a vůbec první z druhé nejvyšší úrovně Premier Mandatory.

Vítězka si do žebříčku WTA připsala 1 000 bodů a obdržela prémii 900 400 dolarů.

Nasazení hráček 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Horní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2015